

Cinema 
 Controfigura per un delitto (One More time) – film del 1970 diretto da Jerry Lewis
 One More Time – film del 2014 diretto da Pablo Benedetti e Davide Sordella con Lucia Bosè
 One More Time – cortometraggio appartenente alla serie Merrie Melodies
 One More Time – film del 2015 diretto da Robert Edwards

Musica 
 One More Time – gruppo musicale svedese
 One More Time – album dei One More Time del 1994
 One More Time – album dei Real McCoy del 1997
 One More Time – singolo dei Real McCoy del 1997
 One More Time – singolo di Laura Pausini del 1999
 One More Time – singolo dei Daft Punk del 2000
 One More Time – singolo degli HammerFall del 2011
 One More Time – singolo dei Porno Graffitti del 2011
 One More Time – singolo di Craig David del 2016
 One More Time – singolo di Rod Stewart del 2021